Hitchcock může být:

 Hitchcock (film) – americký film z roku 2012

příjmení
 Alfred Hitchcock (1899–1980) – britský a americký filmový režisér a producent
 Frank Lauren Hitchcock (1875–1957) – americký matematik a fyzik
 Ken Hitchcock (* 1951) – kanadský hokejový trenér
 Robyn Hitchcock (* 1953) – britský písničkář